

Histoire 

 , siège épiscopal supprimé
 , massacre perpétré par les nazis
 , bataille du Risorgimento
  ou Principe Carlo, brigantin de la marine du royaume des Deux-Siciles
 Tronto (département), ancien département de la république romaine de 1798

Patronyme 

 Joan Tronto, politologue et féministe américaine.

Toponyme 
 Tronto, fleuve de la région des Marches à la limite des Abruzzes en Italie
 Vallée du Tronto, bassin versant du fleuve homonyme
 , administration du bassin 
 , communauté des communes du haut et moyen bassin du Tronto

Province d'Ascoli Piceno 
 Appignano del Tronto, commune de la province d'Ascoli Piceno dans les Marches et la vallée du Tronto
 Arquata del Tronto, commune de la même province
 , forteresse située sur la commune du même nom
 Pescara del Tronto, hameau de la commune d'Arquata del Tronto
 Monsampolo del Tronto, commune de la même province
 , institut pénitentiaire situé dans le hameau de la commune d'Ascoli Piceno
 San Benedetto del Tronto, commune de la même province
 Cathédrale de San Benedetto del Tronto, église catholique romaine située dans la commune du même nom
 Diocèse de San Benedetto del Tronto-Ripatransone-Montalto, liste des évêques et archevêques du diocèse
 , port situé sur la mer Adriatique 
 , hameau de la commune d'Acquasanta Terme dans la même province

Province de Teramo 
 Civitella del Tronto, commune de la province de Teramo dans la région Abruzzes et la vallée du Tronto 
 Fort de Civitella del Tronto, château situé dans la commune du même nom
 Colli del Tronto, commune de la même province

Transports ferroviaires 
 , ligne ferroviaire reliant les deux communes et la ligne Adriatique
 , gare située sur la même ligne
 , gare située sur la même ligne 
 , gare située sur la même ligne
 Stazione di San Benedetto del Tronto, gare située sur le parcours Ancona-Pescara de la ligne Adriatique

Voir aussi 
 Mario Tronti (1931), philosophe et homme politique italien